

Astronomia
627 Charis – asteroide della fascia principale

Mitologia
Charis – nome greco di Carite, una delle tre Grazie

Onomastica
Charis – nome proprio di persona inglese femminile
Charis o Charīs – ipocoristico del nome proprio di persona greco maschile Charalampos

Tipografia
Charis SIL – font prodotto da SIL International